Der Begriff Argentor bedeutet:

 Argentor, auch Argent-Or, ein Fluss in Frankreich
 Die Argentor-Werke Rust & Hetzel in Wien